Вя́юрюнен () — финская фамилия. Известные носители:

 Вяюрюнен, Мика (род. 1981) — финский футболист, полузащитник.
 Вяюрюнен, Пааво (род. 1946) — финский политический и государственный деятель.